José Praxédes Barreto ou Zé Praxédi (Currais Novos,  – ??, 1983) foi um compositor, poeta, violeiro e cantor brasileiro.
Membro da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Ocupou a cadeira nº 24.

Compositores do Rio Grande do Norte
Poetas do Rio Grande do Norte
Instrumentistas do Rio Grande do Norte
Cantores do Rio Grande do Norte
Naturais de Currais Novos
Violeiros do Brasil